Goldschatz steht für:
 Kelten-Goldschatz von Manching
 Eberswalder Goldschatz
 Goldschatz von Profen
 Goldschatz von Vettersfelde
 Goldschatz von Tuna
 Baktrischer Goldschatz
 Schatz von Nagyszentmiklós

Siehe auch:
 Goldhort von Gessel, bronzezeitlicher Depotfund
 Goldfund
 Schatz (Begriffsklärung)